Oira – Frazione del comune di Crevoladossola (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
 Oira – Frazione del comune di Nonio (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)